Saint-Éloi (Ain)
 Saint-Éloi (Creuse)
 Saint-Éloi (Nièvre)

Desambiguações de topônimos